Le qualificazioni del singolare femminile dello  Sony Open Tennis 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

 Jana Čepelová (ultimo turno, Lucky loser)
 Camila Giorgi (primo turno)
 Johanna Larsson (ultimo turno)
 Shahar Peer (Qualificata)
 Virginie Razzano (Qualificata)
 Patricia Mayr-Achleitner (Qualificata)
 Mirjana Lučić-Baroni (ultimo turno)
 Julia Görges (ultimo turno)
 Julia Glushko (primo turno)
 Petra Cetkovská (ultimo turno)
 Kimiko Date-Krumm (Qualificata)
 Alison Van Uytvanck (primo turno)

 Ol'ga Govorcova (Qualificata)
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Katarzyna Piter (Qualificata)
 Sharon Fichman (ultimo turno)
 Petra Martić (primo turno)
 Teliana Pereira (primo turno)
 Misaki Doi (primo turno)
 Estrella Cabeza Candela
 Mandy Minella (primo turno)
 Donna Vekić (Qualificata)
 Nadežda Kičenok (Qualificata)
 Tímea Babos (primo turno)

Qualificate

  Kiki Bertens
  Zarina Dijas
  Donna Vekić
  Shahar Peer
  Virginie Razzano
  Patricia Mayr-Achleitner

 Nadežda Kičenok
 Ol'ga Govorcova
 Katarzyna Piter
 Estrella Cabeza Candela
 Kimiko Date-Krumm
<li> Coco Vandeweghe

Lucky loser 
 Jana Čepelová

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

8ª sezione

9ª sezione

10ª sezione

11ª sezione

12ª sezione

Note 
 

Sony Open Tennis 2014
WTA Tour 2014